Краснопуща () — село,
Урманский сельский совет,
Бережанский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6120489102. Население по переписи 2001 года составляло 191 человек.

Географическое положение 
Село Краснопуща находится на правом берегу реки Восточная Золотая Липа,
выше по течению на расстоянии в 1 км расположено село Бибщаны (Золочевский район),
ниже по течению на расстоянии в 0,5 км расположено село Плихов,
на противоположном берегу — село Розгадов.

История 
 1589 год — Первое упоминание о селе Краснопуща.

Примечания